Bull je lahko:
 Ceradyne Bull, vojaško vozilo
 Dixie Bull, pirat
 Fredrik Rosing Bull, inženir
 Blinman William Henry Bull, general